Фон:
 От  из  — «дно, основание, главный элемент, основа»:
 Фон — основной цвет или тон, на котором размещается изображение или текст; часть изображения, образующая задний план
 Фон в психологии — часть перцептивного поля, служащая задним планом для фигуры
 Фон в геральдике (поле) — основной цвет, пространство, на котором нанесены узоры, рисунки или геральдические изображения
 фон — вид сигнала, наряду с шумом и полезной информацией

 От  — «звук, голос»:
 Фон в акустике — единица уровня громкости звука
 Фон в фонологии — конкретное проявление фонемы, отрезок звучащей речи, обладающий определёнными акустическими свойствами
 -фон- — часть сложных слов, имеющих отношение к звуку или речи. Например, магнитофон, афония и др.

 Из африканских языков:
 Фон — народ в Бенине и юго-западной Нигерии
 Фон — язык в том же регионе

 фон (от  — букв. «из») — приставка при немецкой фамилии, часто указывающая на дворянское происхождение. Например, Отто фон Бисмарк и др.

 Фон — деревня в Ирландии, в графстве Донегол (провинция Ольстер)
 Фон — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш
 Фон — коммуна во Франции, в департаменте Гар
 Фон — коммуна во Франции, в департаменте Ло

 Аббревиатура
 ФОН — факультет общественных наук.